Mirosława Krajewska-Stępień  (1925–2019) – polska aktorka i piosenkarka
 Mirosława Krajewska (ur. 1940) – polska aktorka i piosenkarka